Roberto Gandini – giocatore di baseball italiano 
 Roberto Gandini – regista teatrale italiano